Парламентские выборы в ГДР (1981) — восьмые выборы в Народную палату ГДР, состоявшиеся 14 июня 1981 года. Все 500 избранных депутатов были кандидатами из списка Национального фронта ГДР. Всего было выдвинуто 679 кандидатов, из которых 500 были избраны в Парламент, а 179 стали заместителями депутатов. На своем первом заседании 25 июня 1981 года Народная палата переизбрала Вилли Штофа на пост Председателя Совета министров ГДР, а также генерального секретаря правящей партии СЕПГ Эриха Хонеккера на пост Председателя Государственного совета.

Результаты выборов 

Явка избирателей согласно официальным данным составила  99,21 %. Из 12 352 263 избирателей, обладающих правом голоса, в выборах приняло участие 12 255 006 человек. Список, предложенный Национальным фронтом, одобрило 99,86 % избирателей (12 235 515 голосов), против проголосовало 0,14 % избирателей (17 923 голосов). Число недействительных бюллетеней составило 2878.

Примечания 

Выборы в Германии
Политика ГДР
1981 год в Германии
ГДР
Июнь 1981 года
События 14 июня